Puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Cynara cardunculus
 el nombre común de la planta Eryngium dilatatum